Mechem ist der Familienname folgender Personen:

 Edwin L. Mechem (1912–2002), US-amerikanischer Politiker, Gouverneur von New Mexico, Senator für New Mexico
 Merritt C. Mechem (1870–1946), US-amerikanischer Politiker, Gouverneur von New Mexico
 Kirke Mechem (* 1925), US-amerikanischer Komponist